Ludwig von Leonrod ist der Name folgender Personen:

* Ludwig von Leonrod (Jurist) (1774–1859), deutscher Jurist und Politiker 
 Ludwig von Leonrod (General) (1819–1904), deutscher General der Kavallerie
 Ludwig von Leonrod (Widerstandskämpfer) (1906–1944), deutscher Offizier und Widerstandskämpfer